Уатье-Сент-Обла () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Ла-Верпийер. Округ коммуны — Вьенн.

Код INSEE коммуны — 38288. Население коммуны на 2012 год составляло 1615 человек. Населённый пункт находится на высоте от 232 до 376 метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 420 км юго-восточнее Парижа, 27 км юго-восточнее Лиона, 70 км северо-западнее Гренобля. Мэр коммуны — Рене Поретта, мандат действует на протяжении 2014—2020 гг.

Население

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Уатье-Сент-Обла